Кайзерс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  . Официальный код  —  70819.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маркус Лоренц.

Примечания 

Общины Тироля